Прокул:

 Прокул — римский император-узурпатор в 280 году.
 Прокул — римское имя, когномен.